Csehország
Raková, település a Rokycanyi járásban
Raková u Konice, település a Prostějovi járásban
 Szlovákia
Raková, község a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban